De slalom voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 1994 vond plaats op 27 februari 1994 op de skipistes van Hafjell nabij Lillehammer.

Regerend olympisch kampioen was de Noor Finn Christian Jagge die dit keer op de zesde plaats eindigde. Na twee runs was de Olympische titel op de reuzenslalom voor Thomas Stangassinger, Alberto Tomba  en Jure Košir vervolledigden het podium.

Uitslag 

Mannen slalom